

Maison Stuart 
James Stuart peut désigner :
 James Stuart († 1309),  grand sénéchal d'Écosse ;
 James Stuart ou Jacques Stuart (1476-1504), comte de Ross puis duc de Ross, fils de Jacques III d'Écosse ;
 James Stuart (v. 1531-1570),  de Moray, régent d'Écosse ;
 James Stuart (1612-1655),  duc de Richmond,  duc de Lennox ;
 James Stuart (1708-1767),  de Moray, noble écossais ;

 , ou Stewart, nom anglais de souverains et princes de la maison Stuart appelés  en français.

Autres personnalités 
James Stuart peut aussi désigner :
 James Stuart (1531/32–1570),  de Moray, régent d'Écosse de 1567 à 1570.
 James Stuart (avant 1666-1710),  de Bute ;
 James Stuart (avant 1696-1723),  de Bute ;
 James Stuart (1713-1788), archéologue britannique ;
 James Stuart (?-1793), officier de la Compagnie anglaise des Indes orientales ;
 James Stuart (1741-1815),  gouverneur militaire du Ceylan britannique ;
 James Stuart (1780-1853), homme politique canadien ;
 James Ewell Brown Stuart (1833-1864), général américain ;
 James Stuart (1897-1971),  Stuart de Findhorn, homme politique écossais ;
 James Stuart (né en 1981), joueur de rugby à XV international argentin.

Maison Stuart